Brocchi kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Brocchi
 Giovanni Battista Brocchi

Robotskapade auktorsförkortningar